Scotoderma är ett släkte av svampar. Scotoderma ingår i familjen Stereaceae, ordningen Russulales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Scotoderma